

Cinema 
 News from Nowhere – film del 2010 diretto da Paul Morrissey

Letteratura 
 Notizie da nessun luogo (News from Nowhere) – romanzo di William Morris del 1891

Musica 
 News from Nowhere – album dei Notturno Concertante del 1993
 News from Nowhere – album degli Air Supply del 1995
 News from Nowhere – album dei Vennaskond del 2001
 News from Nowhere – album dei Darkstar del 2013